Der Lysgårdsbakken ist eine Skisprungschanzenanlage in der norwegischen Stadt Lillehammer, die aus Groß- und Normalschanze besteht. Die Anlage wurde für die Olympischen Winterspiele 1994 errichtet. Im zu den Schanzen gehörenden Stadion fanden die Eröffnungs- und Schlussfeier der Spiele statt.

1993 wurde die Anlage mit dem norwegischen Architekturpreis Betongtavlen ausgezeichnet.

Nutzung 
Auch nach den Olympischen Spielen wird die Anlage oft genutzt. So finden dort regelmäßig Weltcup- und Continental-Cup-Springen statt. Von 2004 bis 2010 gastierte hier jedes Jahr das Nordic Tournament.

In den Wintern 2005/06, 2006/07 und 2009/10 machte der Weltcup je zweimal Station am Lysgårdsbakken, da aufgrund der Witterung die für Trondheim geplanten Springen hierher verlegt werden mussten. Am 23. November 2012 fand auf der Normalschanze der erste Mixed-Team-Wettkampf der Geschichte des Skisprungweltcups statt. Er endete mit einem Heimsieg der norwegischen Mannschaft mit Maren Lundby, Tom Hilde, Anette Sagen und Anders Bardal vor Japan und Italien. Seit der Weltcupsaison 2016/17 ist die Großschanze Austragungsort der Raw Air, einer Wettkampfserie auf mehreren Schanzen Norwegens.

Die Schanze ist außerdem als Trainingschanze beliebt, da hier bereits ab November Schneesprünge möglich sind, und sie über lange Zeit im Winter präpariert bleibt, so dass auch Zwischentrainings möglich sind.

Internationale Wettbewerbe 
Genannt werden alle von der FIS organisierten Sprungwettbewerbe.

Siehe auch 
 Liste der Großschanzen

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 World Cup Lillehammer
 Nordic Tournament
 Lillehammer Olympiapark

Skisprungschanze in Norwegen
Olympische Skisprungschanze
Wettkampfstätte der Olympischen Winterspiele 1994
Bauwerk in Lillehammer
Sport (Lillehammer)
Prämiertes Bauwerk in Norwegen
Olympiastadion
Sportstätte in Innlandet
Stadion in Norwegen